Фамилија Москеда има више значења:

 Фамилија Москеда, Руиз Кортинес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Москеда, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Москеда, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Москеда, Ехидо Камачо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику